La Copa del Rey de waterpolo de 2016 es una competición de waterpolo entre clubes españoles que se disputa cada año desde 1986 y en esta ocasión es la XXX edición. Es la segunda competición más importante entre clubes, tras la Liga española de waterpolo masculino. El Atlètic Barceloneta es el vigente campeón de la competición y además es el equipo que más veces la ha ganado (11 veces). La competición la jugarán los ocho primeros equipos de la primera vuelta de la liga regular de la División de Honor waterpolo 2015/16.

Equipos participantes 
C.N. Barcelona
Atlètic Barceloneta
Real Canoe N.C
C.N. Mataró Quadis
C.E. Mediterrani
C.N. Sabadell
C.N. Sant Andreu
C.N. Terrasa

Cuadro 

Copa del Rey de waterpolo